Lírio-do-vale
Ou ainda:
Lírio do Vale (Manaus)
O Lírio do Vale

Desambiguação